Mužská dvouhra Libéma Open 2022 probíhala v první polovině června 2022. Do singlové soutěže rosmalenského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu z roku 2019, kdy se turnaj konal naposledy, byl francouzský tenista Adrian Mannarino, kterého vyřadil v semifinále Daniil Medveděv.

Vítězem se stal 25letý Nizozemec Tim van Rijthoven startující na divokou kartu, jenž ve finále zdolal turnajovou jedničku a světovou dvojku Daniila Medveděva po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–1. Na okruhu ATP Tour připsal premiérové turnajové vítězství, a to včetně challengerů. Do turnaje přitom vstupoval s jedinou účastí v hlavních soutěžích na okruhu ATP, když předtím prohrál v prvním kole Winston-Salem Open 2016. Jeho výhra v prvním kole proti Matthewi Ebdenovi byla jeho vůbec prvním vítězstvím na mužské profesionální túře. Zároveň se stal prvním nizozemským mužem od Robina Haaseho na Bet-at-home Cup Kitzbühel 2012, který získal singlový turnajový triumf. Z pozice 205. hráče hodnocení se stal nejníže postaveným šampionem v probíhající sezóně. Bodový zisk mu zajistil posun o 99 míst.

Poražený finalista a druhý hráč světa Daniil Medveděv vstupoval do turnaje s jistotou, že se v novém vydání žebříčku ATP vrátí na post světové jedničky, kde zahradil Novaka Djokoviće, kterému byly odepsány body za French Open 2021.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Libéma Open 2022